Juan José González Argüelles, mais conhecido como Juanjo González ou simplesmente Juanjo (Gijón, 9 de outubro de 1973), é um treinador e ex-futebolista espanhol. Atualmente, está sem clube.

Ligações externas 
Juanjo Gonzalez em transfermarkt.co.uk

Futebolistas da Espanha
González